Stadion Hankyu – stadion w Japonii. Zburzony w 2005 r.

Stadiony baseballowe w Japonii
Stadiony futbolu amerykańskiego w Japonii
Nieistniejące stadiony baseballowe
Nieistniejące obiekty budowlane w Japonii
Nieistniejące stadiony piłkarskie w Japonii
Hanshin Tigers